Усачи длинноусые () — род жуков из семейства усачей, подсемейства ламиин (Lamiinae) трибы Acanthocinini.

Описание 
Длина тела 1—2 см. Длина усов самцов в 2—5 раз превышает длину их тела. Самцы по размеру меньше самок, но их усы значительно превышают длину усов самок (половой диморфизм).

Распространение 
Европа, Азия. Около 15 видов в Палеарктике, 10 — в Неарктике, 3 — в Неотропике, 4 — в Ориентальной области.

Экология и местообитания 
Развитие длится 1-2 года. Взрослые жуки появляются с весны по осень. Развиваются в мёртвых и умирающих деревьях (сосны (Pinus), другие хвойные (Abies, Picea, Larix и лиственные деревья).
Самки откладывают яйца и размещает их на мёртвых или умирающих деревьях. Гусеница развивается в коре, под корой или в древесине..

Известные виды 
Около 30 видов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †

Примечания

Ссылки 
 Acanthocinus на www.cerambycoidea.com

 
Насекомые Евразии
Роды жесткокрылых